Die Abkürzung DNPP steht für:

 Dolgoprudnenskoje Nautschno-Proiswodstwennoje Predprijatie (), ein russisches Rüstungsunternehmen, in der westlichen Welt bekannt als Dolgoprudny Scientific Production Plant
 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, eine Einrichtung der Reichsuniversität Groningen

Abkürzung